Questa tabella riporta i bilanci dei confronti tra l' e le altre nazionali di calcio.

 
Aggiornata al 12 luglio 2021.

 I pareggi includono i tiri di rigore
 Le nazionali in corsivo sono scomparse

Confronti tra Argentina e altre nazionali
Fonte: footballdatabase.eu.

|}

Note

Nazionali di calcio dell'Argentina